William Eaton peut faire référence à:

 William Eaton (militaire) (1764-1811), soldat de l'armée américaine pendant les guerres barbaresques.
 William Eaton (athlète) (1909-1938), coureur de fond britannique.
 William Eaton (guitariste), luthier et guitariste américain.
 William Eaton (scientifique), biophysicien américain.
 William W. Eaton (1816-1898), homme politique du Connecticut.
 William Eaton, 2e baron Cheylesmore (1843-1902), collectionneur de portraits anglais en mezzotinte
 William R. Eaton (1877-1942), représentant américain du Colorado.
 William J. Eaton (1930-2005), journaliste américain
 William A. Eaton (né en 1952), diplomate américain
 William W. Eaton (épidémiologiste), épidémiologiste et psychiatre, lauréat du prix Rema Lapouse 2000